de afkorting voor het Latijnse quod erat demonstrandum (vertaald: hetgeen bewezen moest worden)
 de afkorting voor het Engelse quantum electrodynamics oftewel kwantumelektrodynamica
 een sceptische wetenschapsconferentie in Manchester; zie Merseyside Skeptics Society